Новиче́нков — русская фамилия. Происходит от фамилии Новиченко. Женская форма — Новиченкова

Известные носители 
 Новиченков, Артём Николаевич (род. 1991, Москва) — российский литературовед, поэт, писатель, ведущий радиостанции «Маяк».
 Новиченков, Виктор  Иванович — советский украинский и российский археолог (Крым).
 Новиченкова, Наталья Георгиевна — советский украинский и российский археолог (Крым).

Русские фамилии